(Oude) Ruigezandsterpolder
Nieuwe Ruigezandsterpolder